Grober o Gröber
Punta Grober
Antonio Grober
Gustav Gröber